Torrevelilla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torrevelilla (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Torrevelilla (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar